Firefly (фа́йрфлай), . Используется в следующих значениях:

 Firefly Aerospace — частная аэрокосмическая компания, разработчик лёгких ракет-носителей.
 Firefly — бюджетная авиакомпания Малайзии.
 Firefly — программа для квантовохимических расчётов, ранее называвшаяся PC GAMESS.
 Firefly Studios — английская компания, разработчик компьютерных игр.
 Firefly — палубный истребитель фирмы Fairey.
 Firefly — британские танки «Шерман» модификаций М4А1 и М4А4, перевооружённые «17-фунтовой» (76,2-миллиметровой) противотанковой пушкой.
 Firefly — научно-фантастический сериал в жанре космического вестерна, выходивший в 2002 и 2003 годах.
 «Firefly» — песня Христины Метаксы, представлявшая Кипр на конкурсе «Евровидение-2009».
 «Firefly» — десятый студийный альбом группы Uriah Heep.

См. также 
 Светляк (стр. значений)
 Светлячок (стр. значений)